Улица Булга́кова — название улиц в разных населённых пунктах бывшего СССР, названных в честь Михаила Афанасьевича Булгакова.

Улица Булгакова — улица в Волгограде.
 Улица Булгакова — улица в Кирове.
 Улица Писателя Булгакова — улица в Краснодаре.
 Улица Булгакова — улица в Омске.
 Улица Булгакова — улица в Пензе.
 Улица Булгакова — улица в Пятигорске.
 Улица Михаила Булгакова — улица в Саратове.
 Улица Булгакова — улица в Томске.

Улица Булгакова — улица в Киеве.
 Улица Булгакова — улица в Буче (Киевская область).

Примечания